Danielka – przysiółek wsi Ujsoły w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Ujsoły
 Danielka – potok, lewy dopływ rzeki Woda Ujsolska
 Danielka – zbocze w Pieninach Czorsztyńskich